На Шри-Ланке насчитывается 103 постоянных реки, из них более девяноста текут из центральной горной части к западному, восточному и южному побережьям острова. Крупнейшая река — Махавели, её бассейн занимает примерно одну шестую часть площади острова.

Крупнейшие реки 
Ниже приведен список крупнейших рек Шри-Ланки. В него включены реки длиннее 100 километров.

Источники 
 
 
 Шри-Ланка. Указатель географических названий. — ГУГК, 1986.
 Словарь географических названий зарубежных стран / А. М. Комков (ответственный редактор) и др. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: Недра, 1986. — 459 с.

Ссылки

Литература 
 Карта Шри-Ланки. Масштаб 1:750 000. — ГУГК, 1980.
 Physical Geography // Ceylon. A General Description of the Island, Historical, Physical, Statistical. In 2 vols. Vol. 1. — Asian Educational Services, 1994 (reprint, first published in 1876). — Ch. IV. — pp. 50–52.

Примечания 

Шри-Ланка